Боровля́нка — топоним:

Казахстан 
 Боровлянка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия

Населённые пункты 
Алтайский край
 Боровлянка — село в Заринском районе.
 Боровлянка — село в Ребрихинском районе.
 Боровлянка — посёлок в Третьяковском районе.
 Боровлянка — село в Троицком районе.
 Боровлянка — село в Чарышском районе.

Курганская область
 Боровлянка — село в Белозерском районе.
 Боровлянка — село в Притобольном районе.

Новосибирская область
 Боровлянка — деревня в Тогучинском районе.

Тюменская область
 Боровлянка — деревня в Голышмановском районе.
 Боровлянка — деревня в Казанском районе.

Реки 
 Боровлянка (приток Миасса) — река в Мишкинском районе Курганской области.
 Боровлянка (приток Аламбая) — река в Алтайском крае.
 Боровлянка (приток Касмалы) — река в Алтайском крае.
 Боровлянка (приток Осьмы) — река в Смоленской области.

В государственном водном реестре зарегистрировано 12 Боровлянок

См. также 
 Верх-Боровлянка